Клаус Ууно Суомела (Линдхольм) (; 10 ноября 1888, Порвоо — 4 апреля 1962, Хельсинки) — финский гимнаст, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1912 года в командном первенстве по произвольной системе. После спортивной карьеры — педагог, доктор философских наук и писатель.

Биография 
Сын инженера Густава Адольфа Линдхольма и Матильды Тойвонен. Окончил лицей в 1908 году и Императорский Александровский университет в 1911 году, как бакалавр по физической культуре. В 1912 году в составе финской сборной участвовал на Олимпийских играх в соревнованиях по гимнастике, завоевал серебряную медаль. Состоял в одном из обществ трезвости Великого княжества Финляндского. Осенью 1917 года Клаус записался добровольцем в финскую армию, участвовал в Гражданской войне, поддерживая Белое движение и командуя 1-м Хельсинкским батальоном, однако затем в 1918 году был отстранён от командования после оккупации Хельсинки немцами.

С 1918 по 1931 годы был ассистентом в Хельсинкском университете, в 1931 году получил степень магистра искусств. Занимался педагогической гимнастикой с 1915 по 1929 и с 1931 по 1955 годы в Хельсинкском университете, работал старшим преподавателем с 1946 по 1955 годы и заместителем ректора института по физической культуре. В 1952 году получил степень доктора философских наук. Автор множества трудов по физической культуре и нескольких художественных произведений, состоял в Обществе финской литературы.

После Второй мировой войны Суомела вступил в Коммунистическую партию Финляндии, возглавив в 1945 году Государственный театральный комитет. Вместе с министром образования Йоханом Хело Суомела посетил СССР с официальным визитом, написав о своих впечатлениях от поездки в СССР книгу «Мы прилетели в новый мир».

Клаус женился в 1922 году на Хелле Гурри Сабине Тингвалдин. В браке у них родились дети Пяйвё и Лауно, будущие финские писатели.

Сочинения 
 Vuosi ja vuorokausi : yksinäytöksinen näytelmä. Raittiuden ystävien näytelmiä 2. Raittiuden ystävät, Helsinki 1913
 Hirviherrat : kolminäytöksinen huvinäytelmä. Näytelmäkirjasto n:o 143. Kustannusosakeyhtiö Kirja, Helsinki 1916, 2. painos 1921, 3. painos 1926
 Olympia : urheilijan säkeitä. Edistysseurojen kustannus, Helsinki 1920
 Sotaväen voimisteluohjelmisto : vapaa- ja kivääriharjoituksia. Otava 1920
 Suojeluskunnat ja kieltolaki. Kirjoituksia kieltolakiasiassa 10. Edistysseurojen kustannus, Helsinki 1920
 Juhlaruno Suomen 39:nteen yleiseen raittiuskokoukseen Kuopiossa kesäkuun 5 - 8 p. 1921. Kuopio 1921
 Raittius ja urheilukunto. Edistysseurojen kustannus, Helsinki 1921, 2. tark. ja lisätty painos WSOY 1939
 Vapauden veljet : nelinäytöksinen yhteiskunnallinen komedia. WSOY:n näytelmäsarja n:o 62. WSOY 1922
 Kauppasopimus : yksinäytöksinen kansanhuvinäytelmä. WSOY:n näytelmäsarja n:o 83. WSOY 1923
 Urheilumaineemme vuoksi! Tekijä, Helsinki 1923
 Urheilun ja voimistelun historia 1 : Esihistoria ynnä Vanha- ja Keskiaika. WSOY 1923
 Maailmanmestarin naimahommat : kolminäytöksinen ilveily. Näytelmäkirjasto n:o 172. Kirja, Helsinki 1926
 Urheilun ja voimistelun historia 2. WSOY 1926
 Eljas Paukkusen ministeriunelma eli terveen järjen kuperikeikkoja viinanhimom virvatulessa : kolminäytöksinen huvinäytelmä. Helsinki 1927
 Autoilijan kunnianasia. Kieltolakiliitto, Helsinki 1928
 Ruumiin harjoitukset ennen ja nyt : silmäys liikunnan historiaan. Urheiluopiston julkaisuja 1. WSOY 1928
 Urheilun ja voimistelun historia 3 : Skandinavia, englanninkieliset maat ja Japani. WSOY 1929
 Voimistelun opetusoppi : voimistelun- ja kansakoulunopettajille sekä voimistelunjohtajille. Valistus 1929
 Urheilu raittiustyön aseena. Raittiuden ystävät, Helsinki 1931
 Iloisia temppuja : pirtin permannoille, pihanurmikoille, hiekkarannoille. WSOY 1932
 Oppikoulun terveysoppi, tekijät Kaarina Kari ja Kl. U. Suomela. WSOY 1933, 11. painos 1958
 Uusi sauvavoimistelu. WSOY 1933
 Kansakoulun raittiustieto, oppikirja, tekijät O. A. Kärnä ja Kl. U. Suomela; kuvat piirtänyt Seppo Launis. WSOY 1934
 Kun silmät aukenevat : kaksinäytöksinen raittiusnäytelmä. Raittiuden ystävien näytelmäsarja 3. Raittiuden ystävät, Helsinki 1934
 Oppikoulun yhteiskunnallinen raittiusoppi. WSOY 1935, 2. painos 1940
 Koulukapina : kolminäytöksinen huvinäytelmä. WSOY 1936 (nimellä Kl. U. Suomela)
 Stadionin ihme : romaani Olympian kisojen alkuajoilta. Gummerus 1936
 Saunasta saunaan : viisinäytöksinen huvinäytelmä. WSOY:n näytelmäsarja 154. WSOY 1938
 Hämäläiset : näytelmä. 1939
 Kaikkien urheilukirja. Otava 1939
 Hopeakihlajaiset : humoristinen romaani. Smia, Helsinki 1942
 Ole oma hierojasi : omahieronnan opas terveille ja sairaille, valokuvat Vilho Setälä. Smia, Helsinki 1943
 Rusthollari hullunmyllyssä : humoristinen romaani. Smia, Helsinki 1943
 Jäähelvetti : näytelmä. 1944
 Suomen urheilun historia 1, toimituskunta Klaus U. Suomela, Toivo Aro ym. Kivi, Helsinki 1944
 Lensimme uuteen maailmaan : nähtyä ja koettua Neuvostoliitosta. Kansankirja 1945, 2. painos 1946
 Neuvostoliitto - urheilun suurvalta. Suomi-Neuvostoliittoseura, Helsinki 1945
 Nuorten urheilutempauksia. Kivi, Helsinki 1945
 Urheilijan terveydenhoito : liite kouluhallituksen hyväksymään Oppikoulun terveysoppiin, kirjoittajat. Kaarina Kari ja Kl. U. Suomela. WSOY 1950
 Viktor Heikel suomalaisen liikuntakasvatuksen luojana : liikuntakasvatusopillinen väitöskirja. Helsingin yliopisto 1952
 Urheilun maailmanhistoria. WSOY 1953
 Ivar Wilskman : Suomen urheilun isä. Valistus 1954
 Suomalaista urheilurunoa, toimittaja Klaus U. Suomela; otsikkopiirrokset: Sauli Rantamäki. Valistus 1958

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Databaseolympics.com
 Профиль на сайте Общества финских писателей

Персоналии по алфавиту
Гимнасты Финляндии
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1912 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1912 года
Родившиеся 10 ноября
Родившиеся в 1888 году
Родившиеся в Порвоо
Умершие 4 апреля
Умершие в 1962 году
Умершие в Хельсинки
Педагоги Финляндии
Писатели Финляндии
Преподаватели Хельсинкского университета
Коммунисты Финляндии